Акаро — многозначный термин.
 Акаро, Александр Васильевич (1893—1968) — русский авиатор, подполковник, участник Белого движения в России.
 Акаро (ранее Языковка) — село в Хунзахском районе Дагестана.
 Акаро — горная верщина в Хунзахском районе Дагестана.